Treichel bezeichnet:
 eine Form der Kuhglocke in der Schweiz, siehe Treicheln

Treichel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Treichel (1869–1926), deutscher Politiker; Präsident des Volkstags der Freien Stadt Danzig
 Alexander Treichel (1837–1901), Gutsbesitzer, Jurist und Volkskundler aus Westpreussen
 Hans-Ulrich Treichel (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Heinz-Reiner Treichel (* 1953), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Peter Treichel (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Siegfried Treichel (1932–2022), deutscher Neurologe und Standespolitiker
 Werner Treichel (1921–1978), deutscher Fußballschiedsrichter

Siehe auch:

 Treichl